Каракалпак — представник однієї з народностей Середньої Азії

Каракалпак — село, Аулієкольський район, Костанайська область
 Каракалпак — село, Сариагаський район, Туркестанська область